Yaracuy puede referirse a:

 Yaracuy, estado de Venezuela;
 Provincia de Yaracuy, antigua entidad territorial venezolana, precedente del actual estado;
 Río Yaracuy, curso de agua venezolano; o
 Yaracuy al Día, diario venezolano con sede en el estado homónimo.
 Yaracuy (Cacique), cacique de los Caquetíos del estado Yaracuy. Venezuela.